Port lotniczy St Mary’s
 International Studies Conference